Шафі́к () — ім'я та прізвище в багатьох мусульманських народів. Походить від арабського чоловічого імені Шафік (), яке означає «милосердний», «милостивий», «співчутливий», «жалісливий».

Персоналії 
 Ахмед Шафік (* 1941) — єгипетський військовик і політик, прем'єр-міністр Єгипту (у 2011 році)
 Мухаммед Муса Шафік (1932–1978) — афганістанський політик, юрист

Примітки 

Арабські прізвища